Auasc – città dell'Etiopia
Auasc – fiume dell'Etiopia
Parco nazionale di Auasc – parco nazionale dell'Etiopia